Dominik Potocki (1646–1683) – podskarbi nadworny koronny
 Dominik Potocki (zm. 1683) – kanonik wileński
 Dominik Potocki (zm. 1803) – starosta sokolnicki
 Dominik Jakub Potocki (1608–1639) – prowincjał dominikanów od 1636, biskup nominat chełmiński.